Senouque ist der Familienname von:
 Albert Senouque (1882–1970), französischer Astronom, Physiker und Polarforscher

Sonstiges:
 Senouque Spurs, Gebirgskämme auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis